Михаил Альбов:
 Альбов, Михаил Николаевич (1899—1984) — советский горный инженер-геолог.
 Альбов, Михаил Нилович (1851—1911) — русский писатель.
 Альбов, Михаил Павлович (1844 — после 1915) — протоиерей Русской православной церкви, богослов